Wendy kan syfta på:

 Wendy, England – en ort i Shingay cum Wendy, South Cambridgeshire, Cambridgeshire, England
 Wendy (serietidning) – en svensk serietidning
 Wendy på Lindhöjden – en tysk tecknad serie

Personer
 Wendy (sångare) – en sydkoreansk sångerska
 Wendy Lian Williams (1967–), en amerikansk simhoppare
 Wendy O. Williams (1949–1998), sångerska i punkbandet the Plasmatics